Roschen steht für:

 Roschen (Blagoewgrad) (Рожен), Dorf in Bulgarien
 Roshen (Рошен), ukrainischer Süßwarenhersteller